Eichler ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Eichler ist ein Wohnstättenname.

Namensträger 
 Adolf Eichler (1869–1911), deutsch-sowjetischer Architekt
 Albert Eichler (1879–1953), österreichischer Anglist

 Astrid Eichler (* 1958), deutsche Theologin, Seelsorgerin und Autorin
 August Wilhelm Eichler (1839–1887), deutscher Botaniker
 Caroline Eichler (1808/1809–1843), deutsche Instrumentenmacherin und Konstrukteurin
 Christian Eichler (* 1959), deutscher Sportjournalist
 Cornelia Eichler (* 1982), deutsche Volleyballspielerin
 Cuno Eichler (1888–1979), deutscher Politiker (NSDAP)
 Dieter Eichler (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Eduard Eichler (1830–1887), deutscher Unternehmer
 Emil Eichler (1875–1949), deutscher Psychiater 
 
 Felix Eichler (1883–1955), deutscher Politiker
 Ferdinand Eichler (1863–1945), österreichischer Germanist und Philologe
 Friedrich Casimir Elias Eichler von Auritz (1768–1829), deutscher Offizier

 Georg Eichler (* 1976), deutscher Basketballtrainer
 Gerhard Eichler (1910–1976), deutscher Parteifunktionär (SED)
 Gerti Eichler (* um 1930), deutsche Schauspielerin

 Gotthelf August Eichler (1821–1896), deutscher Taubstummenlehrer
 Hans Eichler (1879–1956), deutscher Industriemanager
 Hans Joachim Eichler (* 1940), deutscher Physiker
 Hansjörg Eichler (1916–1992), deutscher Botaniker
 Hartmut Eichler (1937–2007), deutscher Schlagersänger

 Ingeborg Eichler (1923–2008), österreichische Pharmakologin
 Johann Conrad Eichler (1680–1748), deutscher Maler
 Johann Gottlieb Eichler (1808–1889), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Johannes Eichler (1920–1998), deutscher Chirurg, Anästhesist und Hochschullehrer
 Josef Eichler (Pädagoge) (1843–1930), österreichischer Pädagoge 
 Josef Eichler (* 1987), deutscher Basketballspieler
 Jürgen Eichler (* 1942), deutscher Physiker
 Karel Eichler (1845–1918), österreichisch-tschechischer Priester, Musiker und Schriftsteller
 Karl Theodor Eichler (1868–1946), deutscher Bildhauer und Modelleur
 Klaus Eichler (1939–1994), deutscher Sportfunktionär
 Klaus-Dieter Eichler (* 1952), deutscher Philosoph
 Ludwig Eichler (1814–1870), deutscher Schriftsteller und Revolutionär
 Markus Eichler (* 1982), deutscher Radsportler
 Martin Eichler (1912–1992), deutscher Mathematiker
 Matthias Gottfried Eichler (1748–1821), deutscher Zeichner und Kupferstecher
 Michael Alexander-Eichler (Pseudonym Michail Alexander; * 1924), deutsch-australischer Journalist und Schriftsteller
 Oskar Eichler (1898–1988), deutscher Pharmakologe und Toxikologe
 Ralph Eichler (* 1947), Schweizer Physiker
 Reinhold Max Eichler (1872–1947), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Richard W. Eichler (1921–2014), deutscher Kunsthistoriker
 Rudolf Eichler (1893–1967), deutscher Gewerkschafter und Widerstandskämpfer
 Sarah Eichler (* 1987), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Ulrich Eichler (* 1952), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin

 Volker Eichler (* 1953), deutscher Archivar
 Wassilij Eichler (* 1992), deutsch-russischer Schauspieler
 Wilhelm Eichler von Eichkron (1818–1892), deutsch-österreichischer Eiseningenieur
 Wilhelmine Eichler (1872–1937), deutsche Politikerin (SPD, KPD), MdR
 Willi Eichler (1896–1971), deutscher Journalist, Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Winfried Eichler (1939–2004), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfdietrich Eichler (1912–1994), deutscher Zoologe und Parasitologe
 Wolfgang Eichler (Jurist) (1908–2005), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär
 Wolfgang Eichler (Pädagoge) (* 1935), deutscher Pädagoge
 Wolfgang Eichler (* 1938), deutscher Politiker (SPD)
 Yisrael Eichler (* 1955), israelischer Politiker

Siehe auch 
 Eichler & Bachmann, deutscher Automobilhersteller
 Eigler

Weblinks 
 Eichler bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname